Râul Vulcănița se poate referi la:

 Vulcănița - afluent al Homorodului
 Vulcănița - afluent al Holbavului